Stammberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Stammberger (* 1961), kanadische Basketballtrainerin und -spielerin 
 Erich Stammberger (1927–2004), deutscher Kommunalpolitiker 
 Friedrich Stammberger (1908–1978), Rohstoffgeologe, Leiter der Zentralen Vorratskommission für Rohstoffe in der DDR
 Fritz Stammberger, eigentlich Friedrich Stammberger (1940–1975), Extrembergsteiger und Autor
 Gabriele Stammberger (1910–2005), deutsche Kommunistin und Lektorin
 Ingo Stammberger (* 1960), deutscher Veterinärmediziner und seit November 2012 Präsident der Landestierärztekammer Hessen
 Sven Stammberger (* 1994), deutsch-kanadischer Basketballspieler 
 Tessa Stammberger (* 1993), kanadisch-deutsche Basketballspielerin
 Thomas Stammberger (* 1968), deutscher Regisseur, Autor und Redakteur
 Wolfgang Stammberger (1920–1982), deutscher Jurist und Politiker (FDP, später SPD)

Siehe auch:
 Stammberg